F12 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 F 12, un sous-marin de la Regia Marina ;
 HMS Kashmir (F12), un destroyer de la Royal Navy.

Informatique 
 , douzième des touches de fonction d'un clavier d'ordinateur ;
 Fedora12, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Médecine 
 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 Alfa Romeo F12, un modèle de fourgon du constructeur italien Alfa Romeo ;
 BMW Série 6 (F12), troisième génération de la BMW série 6 ;
 Ferrari F12berlinetta, une voiture sportive de grand tourisme du constructeur italien Ferrari.

Trolleybus 
 AnsaldoBreda F12, un modèle du constructeur italien AnsaldoBreda.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres